Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Coustou :

Rue Coustou à Lille
 Rue Coustou à Lyon
 Rue Coustou à Nantes
 Rue Coustou à Paris
 Rue Coustou à Perpignan

Coustou Rue